Superliga 2013-14 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2013-14;
 La Superliga de Eslovaquia 2013-14;
 La Superliga de Grecia 2013-14;
 La Superliga de Kosovo 2013-14;
 La Superliga de Serbia 2013-14;
 La Superliga de Suiza 2013-14;
 La Superliga de Turquía 2013-14.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2013-14;
 La Superliga femenina de España 2013-14.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2013-14.